Acta Universitatis Carolinae Theologica, zkráceně AUC Theologica (), je recenzovaný odborný teologický časopis vydávaný Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze dvakrát ročně. Časopis je zařazen v databázích ERIH plus, DOAJ, Central and Eastern European Online Library, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) a je uveden na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Související články 
 Seznam teologických časopisů

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky a archiv časopisu
 Archiv časopisu v databázi DOAJ
 Archiv časopisu v databázi CEEOL 

Univerzita Karlova
Teologie
České křesťanské časopisy